Шамиль Магомедович Магомедов (9 августа 1965, с. Чантлискуре, Кварельский район, Грузинская ССР, СССР) — советский и грузинский борец вольного стиля. По национальности — аварец. Из село Тлядал.

Спортивная карьера 
Вольной борьбой занимается с 15 лет. Тренировался в спортивной школе «Трудовые резервы» в Тбилиси. В 1989 году в Махачкале стал чемпионом СССР в лёгкой весовой категории, обыграв в финале Казимагомеда Айгумова. В 1992 году на предолимпийском чемпионате СНГ Объединённой команды к играм в Барселоне стал бронзовым призёром.

Личная жизнь  
В 1984 году окончил СПТУ № 110 в Тбилиси. В 1992 году окончил военно-физкультурный институт в Телави.

Достижения 
 Чемпионат СССР по вольной борьбе 1989 — ;
 Чемпионат СНГ по вольной борьбе — ;

Ссылки 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.
 

Борцы по алфавиту
Борцы Грузии
Чемпионы СССР по вольной борьбе